Circuital — шестой студийный альбом американской рок-группы My Morning Jacket, изданный 31 мая 2011 года на лейблах ATO и Capitol.

История 
Альбом вышел 31 мая 2011 года в США. Он дебютировал на позиции № 5 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом 55,000 копий в первую неделю релиза. Он также достиг высшей на тот день в карьере группы позиции № 3 в рок-чарте Top Rock Albums.
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий.

Журнал Uncut включил альбом в свой «Список 50 лучших дисков 2011 года» (№ 35 в «Top 50 albums of 2011»), а журнал Clash Magazine включил в свой «Список лучших дисков 2011 года» (№ 9), также диск назван № 3 изданием Paste, и № 6 изданием The Record Exchange, и № 11 журналом Rolling Stone, № 14 по итогам 2011 года изданием American Songwriter, № 78 изданием Popmatters, и № 20 изданием Mojo. К апрелю 2015 года тираж альбома составил 208,000 копий в США.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Circuital (Full Album)
 

Альбомы на английском языке
Рок-альбомы
Альбомы США